Kressenbach ist ein geographischer Name

eines Ortes:
 Kressenbach (Schlüchtern), Stadtteil von Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis, Hessen

von Gewässern:
 Kressenbach (Bayerische Schwarzach), rechter Zufluss der Bayerischen Schwarzach gegenüber Biberbach, Gemeinde Treffelstein, Landkreis Cham, Bayern
 Kressenbach (Böhmische Schwarzach), rechter Zufluss der Böhmischen Schwarzach oder auch Schwarzach zwischen Höll und Hammer, beide Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Kressenbach (Bibers), linker Zufluss der Bibers in Bibersfeld, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kressenbach, Abschnitt des Sickergrabens, rechter Zufluss des Inns bei Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Kressenbach (Memminger Ach), linker Hauptstrang-Oberlauf der Memminger Ach bis in Memmingen, Regierungsbezirk Schwaben, Bayern
 Kressenbach (Sickergraben), linker Zufluss des Sickergrabens (zum Inn) bei Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Kressenbach (Steinebach), linker Zufluss des Steinebachs bei Kressenbach, Stadt Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Kressenbach (Weitwiesgraben), linker Zufluss des Weitwiesgrabens (zum Rettenbach, zur Roten Traun) bei Bernbichl, Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern

 Kressenbach, deutscher Name der Syrůvka, linker Zufluss der Šatava (zur Svratka) in der Gemeinde Sobotovice, Bezirk Brünn-Land, Südmährische Region, Tschechien

Siehe auch:
 Kreßbach
 Kresbach
 Kressenborn
 Kressengraben